Коростелево — название населённых пунктов в России:
 
 Коростелево — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Коростелёво — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Коростелево — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Коростелево — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Коростелево — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Коростелево — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Коростелево — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Коростелево — деревня в Ирбейском районе Красноярского края.
 Коростелево — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Коростелёво — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Коростелево — прежнее название деревни Крастелиха в Богородском районе Нижегородской области.
 Коростелево — село в Мучкапском районе Тамбовской области.
 Коростелево — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Коростелево — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Коростелево — деревня в Угличском районе Ярославской области.